Ворохобы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ворохобы — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Ворохобы — деревня в Великолукском районе Псковской области.

См. также 
Ворохобы — озеро в Великолукском районе Псковской области.